Regierung Faymann steht für:

 allgemein die Regierungszeit des österreichischen Bundeskanzlers Werner Faymann (SPÖ) von 2008 bis 2016
 das SPÖ-ÖVP-Koalitionskabinett Dezember 2008–2013, Bundesregierung Faymann I
 das SPÖ-ÖVP-Koalitionskabinett Dezember 2013 bis Mai 2016, Bundesregierung Faymann II